Коваржик (), женская фамилия: Коваржикова () — чешская фамилия. Известные носители:

 Коваржик, Йозеф (1871—1951) — американский скрипач чешского происхождения.
 Коваржик, Либор (род. 1976) — чешский футбольный судья.
 Коваржикова, Радка (род. 1975) — фигуристка, выступавшая в парном разряде.
 Коваржик, Франтишек (род. 1965) — чешский арахнолог.
 Коваржик, Ян (род. 1988) — чешский футболист.